Свилы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Свилы — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Свилы — деревня в Вороновском районе Гродненской области.